Влади́мир Вара́ва:
 Варава, Владимир Алексеевич (1896—1929) — белорусский писатель и журналист.
 Варава, Владимир Владимирович (род. 1967) — российский философ и писатель, доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России.